Геника — фамилия. Известные носители:

 Геника, Ростислав Владимирович (1859—1942) — российско-украинский пианист и педагог, критик, мемуарист.
 Геника, Юрий Евгеньевич (1893—1965) — советский кинорежиссёр, проректор ВГИКа.
 Геника-Чиркова, Людмила Юрьевна (1923—2019) — советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР, дочь Ю. Е. Геника.